Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 3-ї категорії WTA Madrid Open 1999, який учетверте відбувся в Мадриді (Іспанія) на ґрунтових кортах. Флоренсія Лабат і Домінік Ван Рост були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Марлен Вайнгартнер і Марія Фернанда Ланда з рахунком 6–2, 0–6, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Сільвія Талая /  Драгана Зарич

 Кваліфікаційна сітка

{{8TeamBracket
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Еммануель Гальярді Адріана Серра-Дзанетті| RD1-score1= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Брі Ріппнер Тара Снайдер
| RD1-score3=2
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Людмила Ріхтерова Меган Шонессі| RD1-score4=8| RD1-seed5=WC
| RD1-team5=
| RD1-score5=4
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Сільвія Талая Драгана Зарич| RD1-score6=8| RD1-seed7= 
| RD1-team7=
| RD1-score7= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Ісіда Кейко Наґатомі Кейко'''
| RD1-score8= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Еммануель Гальярді Адріана Серра-Дзанетті
| RD2-score1=5
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=

Посилання 
 Madrid Open 1020000645 Doubles Draw
 WTA Madrid Open 1999 Doubles Qualifying Draw

Парний розряд